

Sigle 
 GPA – gestazione per altri
 GPA – granulomatosi associata a poliangioite
 Giga Pascal (GPa) – Miliardi di Pascal – Unità di misura di pressione
 Giunta provinciale amministrativa – organo dello stato presente in ogni provincia italiana
 GNU Privacy Assistant (GPA) – software GNU per la gestione dei certificati per OpenPGP e X.509 (S/MIME)
 Grade Point Average – nei Paesi anglosassoni, un indicatore di valutazione scolastica fondato sulla media dei punteggi conseguiti dall'allievo in un periodo (o corso di studi) dato

Codici 
 GPA – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Araxos (Grecia)